Тифинаг — консонантное письмо, используемое для записи берберских языков.

Современная алфавитная версия традиционного письма, известная как Нео-Тифинаг, была создана в двадцатом веке.

Она представляет собой немного изменённую версию традиционного письма (Tifinagh Ircam), и используется в ряде марокканских начальных школ для обучения детей берберскому языку, а также в ряде печатных изданий и публикаций.

Слово «tifinagh», по мнению некоторых учёных, представляет собой прибавление берберского префикса женского рода ti- к слову, производному от латинского «рunicus»; таким образом, «тифинаг» могло означать «финикийские (буквы)» или «пунические буквы». Другие исследователи поддерживают этимологию от глагола «efnegh», что означает «писать».

Происхождение 

Считается, что тифинаг произошел от древнеливийского письма, хотя его точная эволюция неясна. Последняя система письма широко использовалась в древности носителями в значительной степени нерасшифрованного нумидийского языка, также называемого староливийским, а также на Канарских островах для местного языка. Древнеливийское письмо представлено надписями с 3-го века до нашей эры до III века нашей эры. Происхождение письма неясно, однако часть исследователей предполагают, что оно связано с финикийским алфавитом.

Известны два варианта: восточный и западный. Восточный вариант использовался на территории современных городов Константина и Орес в Алжире и Тунисе. Этот вариант наиболее изучен благодаря обнаружению нескольких нумидийских двуязычных надписей — на нумидийском и на пуническом языках (в Дугге в Тунисе). С 1843 года расшифровано 22 буквы из 24. Западный вариант был более примитивным (Février 1964—1965). Его использовали на побережье Средиземного моря от Кабилии до Канарских островов. В нём использовано 13 дополнительных букв.

Ливийско-берберское (нумидийское) письмо было чистым абджадом; в нём не было гласных. Геминация на письме не обозначалась. Написание обычно было снизу вверх, хотя встречались направления справа налево и даже иные варианты. Форма букв при вертикальном написании была иной, чем когда они писались горизонтально.

Туарегский тифинаг 
Потомок нумидийского письма, известный под названием «тифинаг», в настоящее время используется для записи туарегских языков, которые относятся к берберской ветви афроазиатской семьи. Ранние надписи обнаружены на наскальных рисунках и в различных гробницах. Среди них 1500-летняя монументальная гробница матриарха туарегов Тин-Хинан, на одной из стен которой были найдены остатки надписи письмом тифинаг.

Согласно MCA MacDonald, туареги — «полностью устное общество, в котором память и устное общение выполняют все функции, которые чтение и письмо имеют в грамотном обществе… Тифинаг используются в основном для игр и головоломок, коротких граффити и коротких сообщений».

Иногда письмо использовалось для записи других соседних языков, таких как тагдал из семьи сонгайских языков.

Орфография 

Слева показаны общие формы букв, включая различные лигатуры t и n. Геминация в тифинаге не передаётся. Буква t, + часто сочетается с предыдущей буквой, образуя лигатуру. Большинство букв имеют более одного варианта написания, включая зеркальное отображение форм, показанных на рисунке выше.

Когда буквы l и n примыкают друг к другу, вторая смещается путем наклона, опускания, подъёма или укорачивания. Например, поскольку буква l представляет собой двойную линию, ||, а n — одиночную линию, |, последовательность nn может быть записана | /, чтобы отличать её от l. Аналогично, ln передаётся как || /, nl | //, ll || //, nnn | / |, и так далее.

Традиционно в тифинаге не обозначаются гласные, за исключением финальных знаков, где одна точка обозначает любую гласную. В некоторых областях арабские диакритические знаки гласных сочетаются с буквами тифинаг для передачи гласных, или y, w могут использоваться для длинных ī и ū .

Нео-Тифинаг 
Нео-Тифинаг — современное полностью алфавитное письмо, созданное на основе более ранних форм тифинага. Оно пишется слева направо.

До недавнего времени практически не было опубликовано ни одной книги или веб-сайтов с использованием этого алфавита, так как активисты отдавали предпочтение латинскому (или, реже, арабскому) шрифту, для серьёзного использования; однако он часто символически используется во многих книгах и на веб-сайтах, записанных другим письмом, для логотипов или титульных страниц. В Марокко король занял «нейтральную» позицию в споре об использовании латинского и арабского письма для берберских языков, утвердив в 2003 году для этой цели неотифинаг. В результате началась публикация книг этим письмом, и в некоторых школах его преподают.

Несмотря на это, многие независимые публикации на берберском языке по-прежнему издаются с использованием берберского латинского алфавита. За пределами Марокко нео-тифинаг не имеет официального статуса. Марокканское государство арестовывало и заключало в тюрьму людей, использующих это письмо, в 1980-х и 1990-х годах. Алжирская «Чёрная весна» также была частично вызвана репрессиями против берберских языков.

В Алжире почти во всех берберских публикациях используют берберский латинский алфавит.

В Ливии правительство Муаммара Каддафи постоянно запрещало использовать тифинаг в общественных местах, таких как витрины магазинов и баннеры.

После гражданской войны в Ливии Национальный переходный совет продемонстрировал открытость по отношению к берберским языкам. Повстанческое Ливийское телевидение, базирующееся в Катаре, включило берберский язык и тифинагский алфавит в некоторые из своих программ.

Буквы 

Ниже приведены буквы и несколько лигатур традиционного тифинага и нео-тифинага:

Юникод 
Tifinagh был добавлен в стандарт Unicode в марте 2005 года с выпуском версии 4.1.

Диапазон блоков Unicode для — U+2D7F:

Примечания

Библиография 
 Aghali-Zakara, Mohamed (1994). Graphèmes berbères et dilemme de diffusion: Interaction des alphabets , ajami et tifinagh. Etudes et Documents Berbères 11, 107—121.
 Aghali-Zakara, Mohamed; and Drouin, Jeanine (1977). Recherches sur les Tifinaghs- Eléments graphiques et sociolinguistiques. Comptes-rendus du Groupe Linguistique des Etudes Chamito-Sémitiques (GLECS).
 Ameur, Meftaha (1994). Diversité des transcriptions : pour une notation usuelle et normalisée de la langue berbère. Etudes et Documents Berbères 11, 25-28.
 Boukous, Ahmed (1997). Situation sociolinguistique de l’Amazigh. International Journal of the Sociology of Language 123, 41-60.
 Chaker, Salem (1994). Pour une notation usuelle à base Tifinagh. Etudes et Documents Berbères 11, 31-42.
 Chaker, Salem (1996). Propositions pour la notation usuelle à base  du berbère. Etudes et Documents Berbères 14, 239—253.
 Chaker, Salem (1997). La Kabylie: un processus de développement linguistique autonome. International Journal of the Sociology of Language 123, 81-99.
 Durand, O. (1994). Promotion du berbère : problèmes de standardisation et d’orthographe. Expériences européennes. Etudes et Documents Berbères 11, 7-11.
 
 
 Savage, Andrew. 2008. Writing Tuareg — the three script options. International Journal of the Sociology of Language 192: 5-14
 
 Encyclopaedia of Islam, s.v. Tifinagh.

Ссылки 
 lbi-project.org, база данных ливийско-берберских надписей с изображениями и информацией
 ancientscripts.com — берберский, подборка фактов о Тифинаге и перечень знаков
 (in French) ennedi.free.fr, информация о Тифинаге
 (in French) Ircam.ma, официальный сайт Королевского института культуры амазигов
 Ircam — Онлайн-уроки амазигского и тифинагского алфавита
 omniglot.com — Тифинаг
 Средство выбора символов Юникода для марокканского Тифинага
 Шрифт Tifinagh для Windows

Письменности языков Африки
Туареги
Алфавиты